Lunatia laevicula är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1880.  Lunatia laevicula ingår i släktet Lunatia och familjen borrsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Borrsnäckor
laevicula